Pieter Carelsz Fabritius, Vlaams-Nederlands onderwijzer en kunstschilder
 Carel Fabritius (1622-1654), Nederlands kunstschilder, zoon van Pieter
 Barent Fabritius (1624-1673), Nederlands kunstschilder, zoon van Pieter
 Johannes Fabritius (1636-1693), Nederlands kunstschilder, zoon van Pieter

Zie ook
Fabricius